ABCC3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 527 амінокислот, а молекулярна маса — 169 343.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

ABC-транспортери